

События 
 Консулы Марк Валерий Мессала (патриций) и Гай Фанний Страбон (плебей).
 Победа Иуды Маккавея над сирийцами при Бет-Хороне. Поражение при Эльсе и гибель Иуды Маккавея. Иудея подвергается новому разгрому Селевкидами. В города введены гарнизоны. Борьбу продолжает небольшой отряд четырёх братьев Иуды во главе с Ионафаном.
Средняя Азия:
 Юэчжи отнимают город Кашгар у кочечников саков.
 Война Греко-Бактрии с Греко-Индией.
 Парфяне отнимают у Бактрии Маргиану.
 Согдиана отпадает от Греко-Бактрийского царства.
Хунну:
 Шаньюем стал Цзюньчэнь.

Родились 
 Деметрий II Никатор — царь Сирии.

Скончались 
 Лаошан — шаньюй Хунну с 174 года до н. э.;
 Иуда Маккавей — руководитель восстания евреев против Антиоха Эпифана.

См. также